Marsac () ist der Name mehrerer Gemeinden in Frankreich:

 Marsac (Charente) im Département Charente
 Marsac (Creuse) im Département Creuse
 Marsac (Hautes-Pyrénées) im Département Hautes-Pyrénées
 Marsac (Tarn-et-Garonne) im Département Tarn-et-Garonne

mit Namenszusatz:
 Marsac-en-Livradois im Département Puy-de-Dôme
 Marsac-sur-Don im Département Loire-Atlantique
 Marsac-sur-l’Isle im Département Dordogne

weiterer Ortsname:
 Marsac, Ortsteil der Gemeinde Pranzac im Département Charente

Marsac ist der Familienname folgender Personen:
 Laure Marsac (* 1970), französische Schauspielerin